Rathaus Linz steht für:

 Altes Rathaus (Linz)
 Neues Rathaus (Linz)